Déu Ra, déu del sol en la mitologia egípcia
 Ra, símbol de l'element químic radi (element)
 Rā, lletra de l'alfabet àrab 
 RA acrònim de risc atribuïble